WBF steht als Abkürzung für:

 Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung, eines der sieben Departemente der Schweizer Bundesregierung
 Rat für Wettbewerbsfähigkeit, Formation des Rats der Europäischen Union
 Wohnbauförderung in Österreich
 Wohnungsbaugenossenschaft Friedrichshain in Berlin
 World Badminton Federation, früherer Weltverband in der Sportart Badminton, entstand aus der International Badminton Federation, heutzutage als Badminton World Federation (BWF) bekannt 
 World Boxing Federation
 World Bridge Federation
 Worldwide Backgammon Federation

Abkürzung